Флаг муниципального образования городское поселение Зна́менский поссовет Знаменского района Тамбовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 31 марта 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7136.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с соотношением сторон 2:3, отражает сюжет герба муниципального образования Знаменский поссовет Знаменского района Тамбовской области».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле два узких серебряных столба, образованных кристаллами сахара, в центре щита золотая лира».

Обоснование символики 
Зелёный цвет полотнища символизирует надежду, изобилие, свободу и радость.

Столбы, образованные кристаллами сахара, символизируют завод по производству сахара, являющийся градообразующим предприятием.

Лира в центре полотнища символизирует то, что посёлок является местом проживания многих людей искусства.

Примечания 

Флаги с изображением лиры